Arthur (Artur) Dinter (1876, Mülhausen (Mulhouse)  1948, Offenburg), escritor e político alemão (NSDAP).
 Daan van Dinter futebolista holandês.
 (Christian) Gustav Friedrich Dinter (1760, Borna  1831, Königsberg), educador, teólogo protestante alemão
 (Moritz) Kurt Dinter (1868, Bautzen  1945, Neukirch), botânico e explorador alemão.
 Dintera
 Aloe dinteri, uma espécie de liliopsida do gênero Aloe
 Ceropegia dinteri
 Decorsea dinteri, uma espécie vegetal da família Fabaceae
 Dombeya dinteri
 Hypotia dinteri
 Lebeckia dinteri, uma espécie vegetal da família Fabaceae
 Richard Dinter (* 1964, Stockholm), o produtor do rádio, e cineasta curto sueco

Sobrenomes da língua alemã